Ракитова има више значења:

 Ракитова (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Ракитова (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Ракитова (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији